Ерыгин Сергей Александрович (род. 25 июня 1958 года, Алтайский край) — российский военачальник, генерал-полковник (10.06.2017).

Биография 
В Вооружённых Силах СССР с 1975 года, член КПСС. Окончил Омское высшее танковое командное училище имени Маршала Советского Союза П. К. Кошевого в 1979 году, Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза П. К. Кошевого, Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

С 1979 по 1994 годы служил на различных должностях инженерно-технического состава в Советской Армии и в Российской армии. Участвовал в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан в составе Ограниченного контингента советских войск.

С 1994 года служил во Внутренних войсках МВД России: начальник бронетанковой службы, начальник штаба вооружения, заместитель командующего войсками по вооружению в Московском и Сибирском округах Внутренних войск МВД России.

С 2005 года — начальник штаба вооружения — заместитель начальника вооружения Внутренних войск МВД России. С 9 марта 2011 года — заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России по вооружению — начальник вооружения. Генерал-лейтенант (2012). В 2014 году достиг предельного возраста пребывания на военной службе в звании генерал-лейтенанта, но распоряжением Президента России с ним был заключен контракт о дальнейшем прохождении службы

С 30 июня 2016 года, после преобразования внутренних войск в Росгвардию был переведён туда же, а вскоре получил новое назначение с повышением — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Воинское звание генерал-полковник присвоено Указом Президента России № 258 от 10 июня 2017 года.

Награды 
 орден Почёта
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 медаль Суворова
 другие медали

Примечания

Источники 
 Биография и фотография на официальном сайте Росгвардии России
 Биография на старом сайте Внутренних войск МВД России

Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Афганской войны (1979—1989)
Члены КПСС
Персоналии Росгвардии